Райча () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Живецкий повят, Силезское воеводство. Население — 9059 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Кичора
 Райча
 Рыцерка-Дольна
 Рыцерка Гурна
 Суль
 Звардонь

Соседние гмины 
 Гмина Истебна
 Гмина Милювка
 Гмина Уйсолы

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Силезского воеводства
Живецкий повет